Arbanaška (Prokuplje), een plaats in de Servische gemeente Prokuplje
 Arbanaška (Trebinje), een plaats in de gemeente Trebinje in Bosnië-Herzegovina